Тартуские (Юрьевские) мирные договоры — договоры, подписанные между РСФСР и Эстонией, а также между РСФСР и Финляндией в городе Тарту (Юрьев), Эстония в 1919—1920 году в ходе и по окончании эстонской войны за независимость и первой советско-финской войны 1918—1920 гг. на северо-западе бывшей Российской империи во время гражданской войны в России.

 договор о приостановке военных действий между армиями РСФСР и армиями Эстонской демократической республики от 31 декабря 1919 г.
 мирный договор между РСФСР и Эстонией от 2 февраля 1920 г.
 договор о перемирии между РСФСР и Финляндией от 13 августа 1920 г.
 мирный договор между РСФСР и Финляндией от 14 октября 1920 г.

Ссылки 
Внешняя политика СССР: 1917—1920 гг. Сборник документов. Т. 1 / Сост.: Тисминец А. С.; Отв.ред.: Лозовский С. А.; Ред. и прим.: Штейн Б. Е. — М., 1944. — 571 c.

Международные договоры Финляндии
XX век в Эстонии
Мирные договоры XX века
1920
02
Договоры по алфавиту
1920 год в политике